Dret: Abús de posició dominant, pràctica consistent en fer servir una posició de domini en un mercat per tal de fixar els preus sense tenir en compte la relació entre oferta i demanda.
 Etologia: Mascle dominant, individu d'un grup d'animals gregaris que ocupa la posició més alta en la jerarquia.
 Genètica:
 Herència dominant, fenotip que s'expressa de la mateixa manera tant en l'homozigot com a l'heterozigot.
 Dominant, oposat envers el recessiu.
 Música: Dominant, cinquè grau d'una escala musical que sempre es troba a una distància d'una quinta justa de la tònica.
 Sexualitat: Dominant (BDSM), en una relació BDSM és el membre que pren el rol de dominador.